Black River – polska grupa muzyczna
 Black River – album
 Black River – dystrykt Mauritiusa

Rzeki
Black River (dopływ East Branch River John) – rzeka w Kanadzie 
Black River (dopływ West Branch River John) – rzeka w Kanadzie 
 Black River - rzeka na Jamajce

Miejscowości w USA
 Black River – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Jefferson
Gminy w USA
 Black River (ang. Black River Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Independence
 Black River (ang. Black River Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Lawrence
 Black River (ang. Black River Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Pennington
 Black River (ang. Black River Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Butler
 Black River (ang. Black River Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Reynolds
 Black River (ang. Black River Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Wayne
 Black River (ang. Black River Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Cumberland
 Black River (ang. Black River Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Harnett

 Na Jamajce

 Black River - miasto

Zobacz też 
 Big Black River